Full Circle – ósmy album studyjny amerykańskiego zespołu The Doors, wydany 17 lipca 1972 roku przez wytwórnię Elektra. Jest to jednocześnie drugi album grupy nagrany po śmierci wokalisty i frontmana Jima Morrisona, który zmarł rok wcześniej.

Lista utworów

Personel 
 John Densmore – perkusja
 Robbie Krieger – gitara, harmonijka, śpiew
 Ray Manzarek – instrumenty klawiszowe, śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy The Doors
Albumy Elektra Records